

События 
 По месту 

 Римская империя 
 Консулы Аспасий Патерн и Эгнаций Мариниан.
 Сентябрь — Битва при Нише: Император Галлиен, опираясь на поддержку Аврелиана, наносит поражение готской коалиции (50,000 воинов) вблизи от Нише (современная Сербия).
 Галлиен убит своими старшими офицерами под Медиоланом во время осады своего соперника Авреола, одного из тридцати тиранов. В свою очередь Авреол убит преторианской гвардией.
 Клавдий II избран императором — Сенатом после убийства Галлиена (его участие в нём — не было доказано).
 Клавдий II просит Сенат сохранить жизни Семье Галлиена и его политическим сторонникам. Галлиен обожествляется по его просьбе и хоронится в семейной усыпальнице на Аппиевой дороге.
 Алеманны вторгаются в Италию к северу от реки По.
 Вестготы впервые упоминаются как отдельный народ.
 Ноябрь — Битва при Бенакском озере: Римская армия (35,000 человек) под командованием императора Клавдия II наносит поражение германским племеннам аллеманов на берегах Бенакского озера.

 Европа 
 Викторин объявляется императором Галльской империи легионами под современным Триром, после убийства всех своих предшественников. Он признаётся в провинциях Галлии и Британии, но Римская Испания воссоединяется с империей.

 По тематике 

 Религия 
 26 декабря — Дионисий умирает в Риме после 9 лет правления и сменяется Феликсом I.

Скончались 
 Авреол, Римский узурпатор
 Ван Юаньцзи, жена Сыма Чжао (родилась в 217)
 Галлиен, Римский император
 Лелиан, Римский узурпатор
 Марий (император), император Галльской империи
 Постум (император), император Галльской империи
 26 декабря — Дионисий (папа римский)

См. также